Le qualificazioni del singolare femminile del Generali Ladies Linz 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Testa di serie 

  Kristýna Plíšková (qualificata)
  Lauren Davis (primo turno)
  Carina Witthöft (secondo turno)
  Océane Dodin (qualificata)

  Stefanie Vögele (ultimo turno)
  Mandy Minella (qualificata)
  Alison Van Uytvanck (ritirata)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)

Qualificate 

  Kristýna Plíšková
  Mandy Minella

  Sara Sorribes Tormo
  Océane Dodin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2016
Generali Ladies Linz 2016